Axel Mayländer (ur. 2 sierpnia 1998) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Degenfeld. Złoty medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy 2015 w konkursie drużyn mieszanych.

We wrześniu 2013 zadebiutował w konkursie Alpen Cupu, zajmując 49. lokatę w Oberwiesenthal. W sierpniu 2014 w Hinterzarten po raz pierwszy wystartował w FIS Cupie, zajmując 30. miejsce. Wystartował w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2015, gdzie zajął 16. miejsce indywidualnie, 4. w drużynie oraz zdobył złoty medal w konkursie drużyn mieszanych. W międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni startował w lutym 2019, zajmując 20. i 24. miejsce w konkursach FIS Cupu w Villach.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Mayländera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1998